Boljare (Sjenica), een plaats in de Servische gemeente Sjenica
 Boljare (Vlasotince), een plaats in de Servische gemeente Vlasotince